Romániai települések
 Kelnek Fehér megyében
 Câlnic Gorj megyében
 Kölnök Krassó-Szörény megyében